SheBelieves Cup er en fodboldturnering for kvinder efter invitation, der afholdes hvert år i marts i USA. Det er kun de bedste fodboldhold i verden, der inviteres til turneringen.

Udgaver

Deltagende lande

Generel statistik

Topscorere

Referencer

Eksterne henvisninger
Hjemmeside